Tilapia (geslacht)
 Tilapia (verzamelnaam)